

Cinema 
 Son – cortometraggio statunitense del 1914 prodotto dalla Eclair American
 Syn (titolo alternativo Son) – film sovietico del 1955 diretto da Yuriy Ozerov
Son – documentario del 1964 diretto da Vladimir Denisenko
 Beta (film 1994) (titolo alternativo Son) – film pakistano del 1994
 Ben (titolo alternativo Son) – film israeliano del 1997 diretto da Nitzan Aviram
 Søn – film danese del 2001
 Son – film turco del 2002 diretto da Levent Kirca
 Syn (film 2004) (titolo alternativo Son) – film russo del 2004
 Son, regia di Ivan Kavanagh (2021)

Codici 
 SON – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Espiritu Santo (Vanuatu)
 son – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua songhai

Geografia 
 Son (Francia) – comune francese del dipartimento delle Ardenne
 Son (Norvegia) – località del comune norvegese di Vestby
 Son (Paesi Bassi) – capoluogo del comune Son en Breugel del Brabante Settentrionale nei Paesi Bassi
 Son (Spagna) – località del comune spagnolo di Navia de Suarna
 Son (fiume) – affluente del Gange

Musica 
 Son cubano – genere musicale cubano
 Son montuno – genere musicale cubano
 Son (gruppo musicale) – gruppo musicale canadese
 Son (cantante) – cantautore italiano

Persone 
 Son Heung-min – calciatore sudcoreano
 Francisco Javier Hidalgo Gómez, noto con lo pseudonimo Son – calciatore spagnolo

Sigla 
 Standards Organisation of Nigeria

Altri progetti